McKitrick ist der Familienname folgender Personen:

 Eric McKitrick (1919–2002), US-amerikanischer Historiker
 Ross McKitrick (* 1965), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Klimaleugner